Давидович — патронимическая фамилия и отчество (от имени Давид).

Известные носители

А 
 
 Давидович, Анатолий Николаевич (1965—1992) — Национальный Герой Азербайджана.
 Давыдович, Андреа (род. 1997) — израильская фигуристка-парница.
 Давидович, Андрей Сергеевич (род. 1968) — советский и российский футболист.
 Давидович, Аркадий Филиппович (1930—2021) — писатель, афорист.
 Давидович, Артём Алексеевич (род. 2005) — белорусский футболист.

Б 
 Давидович, Белла Михайловна (род. 1928) — российская, советская и американская пианистка.

В 
 Давидович, Владимир Георгиевич (1906—1978) — советский инженер-экономист и географ-урбанист.
 Давидович, Всеволод Евгеньевич (1922—2009) — советский и российский профессор философии.

Г 
 Давидович, Григорий Борисович (также Гридов-Давидович; 1899—1941) — русский поэт-песенник, известный под псевдонимом Григорий Гридов.

Д 
 Давидович, Давид Львович (род. 1962) — российский предприниматель.
 Давидович, Дженни (более известна под фамилией Турель; 1900—1973) — американская певица и музыкальный педагог.
 Давидович, Димитрий (1789—1838) — сербский политик и писатель.
 Давидович, Душан (серб. Душан Давидовић, в монашестве Дамаскин; род. 1946) — лишённый сана и монашества епископ Сербской православной церкви.

Е, И 
 Давидович, Евгений Леонидович (1898—197.) — советский зоотехник-селекционер (коневодство).
 Давидович, Елена Абрамовна (1922—2013) — историк-востоковед.
 Давидович, Исаак Аронович (1911—1993) — советский художник.

Л, М 
 Давидович, Лилия Михайловна (1936—2002) — советская и белорусская актриса.
 Давидович, Лолита (род. 1961) — канадская актриса.
 Давидович, Любомир (1863—1940) — сербский и югославский политический деятель.
 Давидович, Людмила Наумовна (1900—1986) — советская поэтесса.
 Давидович, Майя Лазаревна (в замужестве Пешкова, 1946—2021) — российская радиожурналистка, ведущая, литературовед.

Н 
 Давидович, Николай Петрович (1919—1993) — Герой Советского Союза.
 Давидович, Нир (род. 1976) — израильский футболист.

П 
 Давидович, Павел (род. 1995) — польский футболист.
 Давидович, Павле (Павел) (1737—1814) — генерал Австрийской империи.

Р 
 Давидович, Ривка (более известна под фамилией Давидит; 1908—1970) — израильская писательница и поэтесса, театральный критик, драматург.
 Давидович, Рувен Лейзерович (род. 1930) — советский и российский химик.

С 
 Давидович, Самуил Давидович (1898—1988) — начальник военного научно-исследовательского института Военной академии механизации и моторизации, генерал-майор инженерно-танковой службы.
 Давидович, Сергей Фёдорович (род. 1942) — белорусский художник-живописец.
 Давидович, Спартак Давидович (псевдоним — Сергей Давыдов, 1928—2001) — советский и российский поэт, прозаик, переводчик и сценарист.

Составные фамилии 
 Антоненко-Давидович, Борис Дмитриевич (1899—1984) — советский и украинский писатель, исследователь проблем развития и культуры украинского языка.
 Давидович-Нащинский, Николай Александрович (1830—1914) — горный инженер, 1-й городской голова Барнаула.
 Давидович Фокина, Алехандро (род. 1999) — испанский теннисист.

См. также 
 Давидовиц, Жозеф (род. 1935) — французский химик, материаловед.

 
 
 , ,